Molekulska formula -{C15H16N2O}- se može odnositi na:
 Ameltolid
 Benmoksin